Liverpool FC spelade säsongen 2008/2009 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen och engelska ligacupen. Laget slutade tvåa i Premier League med 86 inspelade poäng, vilket var klubbrekord i en serie över 38 omgångar, men det räckte inte för att kunna stoppa Manchester United att vinna ligatiteln. Laget tog sig till kvartsfinal i Champions League efter att ha slagit Real Madrid med 1-0 i Madrid och 4-0 hemma, men i kvartsfinalen kollapsade laget hemma mot Chelsea och missade att gå vidare. Säsongen innebar även två segrar mot Manchester United, bland annat en 4-1 seger på bortaplan.

Truppen

Målvakter
  Pepe Reina
  Diego Cavalieri

Backar
  Álvaro Arbeloa
  Sami Hyypiä
  Jamie Carragher
  Martin Škrtel
  Daniel Agger
  Fábio Aurélio
  Emiliano Insúa
  Andrea Dossena
  Philipp Degen

Mittfältare
  Xabi Alonso
  Javier Mascherano
  Lucas
  Steven Gerrard
  Yossi Benayoun
  Albert Riera
  Ryan Babel
  Jermaine Pennant
  Damien Plessis
  Nabil El Zhar

Anfallare
  Fernando Torres
  Dirk Kuyt
  David N'Gog
  Robbie Keane

Premier League

Matcher

Champions League

Kvalomgång

Gruppspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

FA-cupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

2008/2009
Liverpool